

Wydarzenia 

 tragik Ajschylos opuścił Ateny i osiedlił się na Sycylii (data sporna lub przybliżona)
 Ateńczycy odebrali Persom Bizancjum